Криптосистема Джентри (от фамилии создателя Крейга Джентри) — первая возможная конструкция для полностью гомоморфной криптосистемы, основанная на криптографии на решетках. Впервые была предложена Крейгом Джентри в 2009 году и являлась темой его докторской диссертации. Схема Джентри поддерживает операции сложения и умножения над шифротекстом, что позволяет построить кольца для реализации любых произвольных вычислений. Впоследствии имела множество доработок и модификаций с целью улучшения её производительности.

Описание алгоритма 
Для схемы используются  J в цепочках многочленов по модулю .
Эрмитова нормальная форма идеальной решётки имеет вид:

,
где  и r — корень для  по модулю d.

Генерация ключей

 Выбирается произвольная n-мерная целочисленная решётка v, где каждый вход  выбирается наугад, как t-разрядное число. С помощью этого вектора v формально определяется многочлен , а также соответствующая матрица поворота:

 Вычисляется инверсия для  по модулю , то есть многочлен  степени не более n-1, что . Тогда матрица

является инверсией для , то есть , где  — единичная матрица.

 Также проверяется, что Эрмитова нормальная форма для  имеет вид, указанный выше, а именно все столбцы, кроме левого, образуют единичную матрицу. В таком случае вся матрица  может быть получена с помощью элементов r и d.

Открытым ключом будет являться матрица , заданная числами r и d. Закрытым ключом будут являться два многочлена .

Шифрование

Пусть требуется зашифровать бит 

На входе имеется бит b и открытый ключ V. Выбирается шумовой вектор , компоненты которого принимают значения 0,1,-1.
Затем вычисляется вектор , а шифротекст вычисляется по формуле 

Здесь для базиса V пространства L и данного вектора c выражение  используется для обозначения вектора  такого, что 

Расшифровывание

На входе имеется вектор С и матрицы V и W. Исходный бит b получается в результате операции:

Гомоморфность

Шифрование является гомоморфным относительно операций сложения и умножения. Для того, чтобы выполнить сложение или умножение шифротекстов, необходимо выполнить эти операции в базисе V

Стойкость

Защищенность своей схемы Джентри обосновал двумя проблемами: проблемой сложности худшего случая криптографии на идеальных решетках и задачей о сумме подмножеств. Обе задачи являются -сложными, поэтому стойкость системы сводится к -сложной задаче.

Недостатки

Существенным недостатком данной схемы является то, что выполнение вычислений приводит к накоплению ошибки и, после того как она превышает , расшифровать сообщение становится невозможным. Одним из вариантов решения данной проблемы является повторное шифрование данных после некоторого количества операций, однако такой вариант снижает производительность вычислений и требует постоянного доступа к секретному ключу.

Упрощённая схема Джентри 
Рассматривается схема, гомоморфная относительно только операции сложения.

Генерация ключей
 Выбирается число , по модулю которого будет работать схема.
 Выбирается секретный ключ  — случайное число, много большее , такое, что НОД
 Выбирается публичный ключ  — набор больших чисел , таких, что , где  — небольшое случайное число,  — произвольное случайное число.

Шифрование

На входе имеется текст, который нужно зашифровать, и открытый ключ. Шифротекст будет являться суммой произвольного количества элементов открытого ключа и открытого текста.

Расшифровывание

На входе имеется шифротекст и числа  и . Вычисляется последовательно остаток от деления шифротекста на  и на . Результатом будет являться исходное сообщение.

Гомоморфность

Для того, чтобы получить сумму текстов  и , достаточно сложить шифротексты и провести операцию расшифровывания. Действительно:

Плюсом данной схемы является простота реализации и малая потребность в ресурсах. К минусам можно отнести конечное множество публичных ключей и лишь частичную гомоморфность.

Реализация Смарта и Верткаутерена 
Первая попытка реализовать схему Джентри была сделана в 2010 году на Смартом и Верткаутереном. Для реализации они выбрали схему с использованием идеальных решеток для простого определителя. Такие структуры представляются с помощью двух целых чисел (вне зависимости от их размера). Смарт и Верткаутерен предложили метод расшифровывания, в котором секретный ключ является одним целым числом. Таким образом, ученым удалось реализовать гомоморфную однородную схему, но они не смогли реализовать технику Джентри в случае достаточно больших параметров, а следовательно, им не удалось получить загружаемую и полностью гомоморфную схему.

Основным препятствием в данной реализации являлась сложность генерации ключей для однородных схем: прежде всего, схемы должны генерировать очень большое количество «кандидатов» для поиска ключа, для которого определитель будет простым — может понадобиться вплоть до  кандидатов при работе со структурами размерности . Кроме того, даже после нахождения оптимального варианта, сложность вычислений секретного ключа, соответствующего этой структуре равна, по крайней мере,  для решёток размерности . По этим причинам ученым не удалось сгенерировать ключи размерностей . Кроме того, Смарт и Веркаутерен оценили, что многочлен расшифровки будет иметь степень в несколько сотен, а это требует для процедуры с их параметрами использования решётки размерностью не менее , что значительно превышает вычислительные возможности процедуры генерации ключей.

Полностью гомоморфная схема Джентри 
В 2011 году Крейг Джентри вместе с Шайем Халеви представил практическую реализацию для полностью гомоморфной схемы шифрования по аналогии с используемой в более ранних работах схемой Смарта и Верткаутерена. Основная оптимизация состоит в методе генерации ключей для основного относительно гомоморфного шифрования, не требующем полной инверсии многочленов. Это снижает асимптотическую сложность от  до  при работе с  размерными решетками (и на практике сокращает время расчетов от многих часов до нескольких минут).

Примечания 

Криптография